Lastovo, otok u Jadranu.
 Lastovo (općina), općina i naselje na otoku Lastovo.
 M/T Lastovo, trajekt u Jadrolinijinoj floti

Vidi i:
 Lastovska bitka, oružani sukob 1000. godine